Det finns flera Marcus Simming:
Marcus Simming den äldre
Marcus Simming den yngre, den föregåendes sonson.